Isophyllum affine är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Isophyllum affine ingår i släktet Isophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
affine